Bianchi kan syfta på:

 Bianchi – en italiensk cykeltillverkare
 Bianchi (efternamn) – ett italienskt efternamn samt personer med namnet
 Bianchi (auktor) – en auktorsförkortning för flera personer

Geografi

Italien 

 Bianchi, Kalabrien, kommun, Kalabrien, Provincia di Cosenza, 
 Bianchi, Veneto, ort, Veneto, Provincia di Treviso, 

Robotskapade Italienförgreningar